Memorial hace referencia a varios artículos:

Véase:

Literatura
 Cuadernos de quejas (1789), memoriales o registros con los que se prepararon los Estados Generales previos a la Revolución francesa;
 Memorial de agravios (1885), nombre con el que fue conocida popularmente la «Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña», enviada al rey Alfonso XII de España en 1885 al estilo de las antiguas reclamaciones de las Cortes Catalanas;
 Memorial de Valverde (1618), texto judicial poco conocido pero muy significativo, conservado en el Archivo Histórico Nacional de España;
 Memorial del convento, novela del escritor portugués, Premio Nobel de Literatura, José Saramago.

Patrimonio
 Monumento conmemorativo, lugar u objeto cuya función es conservar la memoria de un hecho, de una persona o de un grupo de personas, generalmente ya fallecidas. El uso de la palabra «memorial» (calco de la voz inglesa memorial), con el significado de ‘monumento conmemorativo’, está desaconsejado por la RAE.

Política
 Memorial, organización rusa de defensa de los derechos humanos, ganadora de la tercera parte del Premio Nobel de la Paz 2022.

Religión
 Memorial, categoría teológica usada en la Iglesia católica tomada de las celebraciones hebreas que expresa la participación del fiel en el misterio de la vida de Cristo;

Referencias